Llista d'asteroides del 126.001 al 127.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 126001–126100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 126101–126200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 126201–126300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 126301–126400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 126401–126500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 126501–126600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 126601–126700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 126701–126800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 126801–126900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 126901–127000 [ modifica]